Асмодеус ()

 Асмодеус — демон Асмодей (Ашмедай, искуситель).
 Асмодеус — псевдоним немецкого писателя Бургарда Ассмуса (Burghard Hartwig Assmus; 1855—1950).
 Асмодеус — змей из серии сказочных романов Брайана Джейкса «Рэдволл» (1997—2008).

См. также 
 Амадеус

Примечания 

Встречается редко.